«Принесите мне голову Прекрасного принца» () — первая книга из трилогии о похождениях молодого рыжего демона Аззи Эльбуба. Название пародийно отсылает к фильму Сэма Пекинпа «Принесите мне голову Альфредо Гарсиа».

Трилогия создана в соавторстве двумя корифеями мировой фантастики — Робертом Шекли и Роджером Желязны. В неё также входят следующие романы:
 «Коль в роли Фауста тебе не преуспеть» (, 1993)
 «Театр одного демона» или «Пьеса должна продолжаться» (, 1995)

Произведение было переведено на русский язык, кроме книжного издания оно также было опубликовано в формате аудиокниги (Издательство: «Открытая студия»).

Сюжет 
Сюжет книги разворачивается вокруг состязания, которое проводится каждые тысячу лет между силами добра и зла. Суть состязания сводится к тому, что та сила, которая сотворит самое великое злодейство или благодеяние, будет править в это тысячелетие. Аззи Эльбуб, будучи по весьма щекотливому заданию на Земле, по счастливой случайности разжился в карточной игре парой ног, которые, как выяснилось, принадлежали принцу очень робкого десятка. В голове демона родился план весьма изощрённой сказки с необычной развязкой в финале.

В результате Аззи смог собрать по кусочкам и Прекрасного принца, и Спящую Красавицу (она же Принцесса Скарлетт). Для реализации своего плана хитрый демон, заручившийся поддержкой князей ада, разместил на Земле Волшебный замок, Стеклянную гору и Заколдованный лес.

Но ряд непредвиденных обстоятельств привёл к тому, что Принц оказался жутким трусом, а затем отказался влюбляться. Принцесса Скарлетт оказалась вздорной и капризной, да и к тому же спать она как-то не совсем хотела. Бедолага Фрике — верный слуга Аззи на Земле, то и дело попадал в глупейшие ситуации. И в довершение ко всему, подружка Аззи — прекрасная ведьмочка Илит — влюбилась в ангела (наблюдателя со стороны сил Добра). Поневоле начнёшь грустить. Развязка в этой истории оказалась весьма и весьма нестандартной и непредсказуемой.
Итак, Аззи получил призы и от сил Света, и от сил Тьмы. Он мог поклясться, что до него никому не удавалось выиграть сразу два таких приза.

Юмор и философская подоплёка в одном произведении — фирменный знак двух фантастов в этой книге и во всей трилогии.

Оценка критиками 
Согласно рецензии в Publisher’s Weekly, авторы следуют традициям Терри Пратчетта и Дугласа Адамса; сюжет представляет собой интерпретацию Спящей красавицы, в которой от поцелуя пробуждается зло. Произведение содержит намёки на сказку о Золушке, фильм о Франкенштейне, и классический роман Ларри Нивена и Джерри Пурнеля «Инферно»; авторы также увлекаются повторным введением в сюжет уже изложенных линий в стиле Вудхауза. По мнению критика, произведение отнюдь не так смешно, как оно могло бы быть, исходя из предпосылок сюжета.

Примечания

Ссылки 

Фантастические романы на английском языке
Романы 1991 года
Романы Роберта Шекли
Романы Роджера Желязны